Fuy steht für:
 Puerto Fuy, Ort in der Región de Los Ríos, Chile
 Río Fuy, Fluss in der Región de Los Ríos, Chile

fuy steht für:
 Fuyug (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen in Central Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 La Neuville-en-Tourne-à-Fuy

Abkürzung